Гузман — фамилия:
 Гузман, Джонатан де (род. 1987) — нидерландский футболист.
 Гузман, Яков Наумович (1925—1990) — советский архитектор.

См. также 
 Гусман